Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará — unidade acadêmica de universidade brasileira, anteriormente denominada Núcleo Pedagógico Integrado
 Países recentemente industrializados — classificação socioeconômica aplicada a países
 Notação polonesa inversa — invenção do filósofo e cientista da computação australiano Charles Hamblin

Ver também 
 Acrônimo de três letras

Desambiguações de siglas